New York, amerikai város
 New York, amerikai állam
 New York, a Glee amerikai zenés vígjáték- és drámasorozat egyik dala
 New York, Lou Reed amerikai rockzenész egyik albuma
 New York (magazin)

Lásd még 
 New York, New York (1977), Martin Scorsese filmje
 New York-palota, Budapest
 New York kávéház, Budapest
 New York kávéház, Kolozsvár